

Étel
Az olasz konyha jellegzetes étele, amely különféle zöldségekből, fűszerekből, magokból és általában olívaolajból előállított szósz, amit főleg tésztafélékhez tálalnak:

Pesztó (pesto alla genovese) az eredeti pesztó, a liguriai konyha egyik jellegzetes összetevője.
Trapani pesztó (pesto alla trapanese) vagy szicíliai vörös pesztó a Trapani régióból származó változata a pesztónak.

Zene

Pesto a Less Than Jake együttes 1999-ben kiadott középlemezének a címe.

Egyéb

Az Animánia rajzfilmsorozat egyik karakterének a neve: Pesto galamb